Wülknitz (Meißen), plaats en gemeente in het district Meißen, deelstaat Saksen.
 Wülknitz (Köthen), plaats en voormalige gemeente in de gemeente Köthen, deelstaat Saksen-Anhalt.